Soline je název pro několik vesnic v Chorvatsku:
 Soline – vesnice v opčině Župa Dubrovačka
 Soline (Dobrinj) – vesnice v opčině Dobrinj na ostrově Krk
 Soline (Sali) – vesnice v opčině Sali na ostrově Dugi otok
 Soline (Bosiljevo) – vesnice v opčině Bosiljevo
 Soline (Mljet) – osada na ostrově Mljet, součást vesnice Goveđari
 Soline (Korčula) – osada na ostrově Korčula

Podobné názvy 
 Solin – město ve Splitsko-dalmatské župě v Chorvatsku
 Solina – řeka v Bosně a Hercegovině

Externí odkazy